Ussel et Ussels sont des toponymes essentiellement francophones, principalement du sud de la France. Ussel est également devenu un patronyme autour d'une famille corrézienne.

Étymologie 
Selon le géographe Roger Brunet, le toponyme d'Ussel situé dans le Cantal, à l'instar de ses homonymes localisés dans les départements de la Corrèze du Lot et de l'Allier, est très probablement issu du terme gaulois  ou encore  signifiant . En outre, le toponymiste Ernest Nègre met en évidence que le terme d'Ussel est attesté au cours du  (plus précisément en ) sous la forme .

Une autre étymologie concerne le toponyme Ussel présent en Vallée d'Aoste, notamment pour le Château du même nom. Dans ce cas, il s'agit d'une origine celtique, remontant à la langue des Salasses, et indiquant une hauteur.

Toponyme

France 
 Ussel, commune française du Cantal ().
 Ussel, commune française et sous-préfecture de la Corrèze ().
 Ussel, commune française du Lot ().
 Ussel-d'Allier, commune française de l'Allier ().
 Ussel, hameau de la Haute-Loire, rattaché administrativement à la commune du Brignon.
 Ussel, hameau du Puy-de-Dôme, rattaché administrativement à la commune de Vensat.
 Neuvic d'Ussel aussi appelée Neuvic, commune française du département de la Corrèze située à 21 km d'Ussel.
 Ussels, un hameau de la commune de Brion dans le département de la Lozère.

Italie 
 Ussel, localité de la commune de Châtillon, en Vallée d'Aoste, dans laquelle se trouve le château d'Ussel.
 Ussel, (Usseglio en italien), commune italienne de la province de Turin, dans le Piémont.

Hydronyme 
 Ussel, rivière allemande, affluent du Danube ;
 le ruisseau d'Ussels, cours d'eau français qui prend sa source sur la commune de Brion dans le département de la Lozère, affluent de la rivière Le Bès.

Monuments 
 Le Château d'Ussel, un château situé sur la commune italienne de Châtillon en Vallée d'Aoste.
 La tour Usselskirch, vestige d'une église romane du  sur la commune française de Boust dans le département de la Moselle. Usselskirsch signifie « Église d'Ussel ».

Patronyme 
Ussel, d'Ussel, de Ussel et Van Ussel sont des noms de famille notamment portés par :
 Les quatre troubadours d'Ussel, groupe de troubadours du  formé par Gui d'Ussel, ses deux frères Eble et Pierre et son cousin Elias ;
 Hector d'Ussel (1785-1811), militaire français ;
 Guillaume d'Ussel (1906-1944), résistant français ;
  ou Manuel Wssel de Guimbarda (1833-1907), peintre espagnol ;
  (1819-1903), militaire et homme politique espagnol, ministre pendant la restauration bourbonienne en Espagne ;
  (1945-), sociologue et homme politique espagnol d'origine galicienne ;
  (1928-), diplomate belge.

Personnage de fiction 
 Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour fictif de Jean d'Aillon, contemporain des quatre troubadours d'Ussel.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Ucel, commune française du département de l'Ardèche.
 Ussé, ancienne commune française d'Indre-et-Loire (aujourd'hui Rigny-Ussé),
 le château d'Ussé, aussi appelé « Château de la Belle au bois dormant », dans la commune de Rigny-Ussé en Indre-et-Loire, en hommage à Charles Perrault.
 , hameau, commune et ancienne commune française de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques.
 , deux communes françaises des Deux-Sèvres et de la Vienne.
 Usseaux (Usseauso en italien), commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région du Piémont.
 Usselo, village dans une commune néerlandaise d'Enschede dans la province d'Overijssel.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France